Черкесы:

 Черкесы — народ или совокупность адыгских субэтносов (племен), проживающих в Российской Федерации, а также в Турции и на Ближнем Востоке.
 Черкесы — народ (как этноним распространённый с середины XX века) в Российской Федерации, проживающий преимущественно в Карачаево-Черкесии и других регионах страны.
 Черкесы — деревня в Ивьевском районе Гродненской области Белоруссии.
 Черкесы — село, относится к Белгород-Днестровскому району Одесской области Украины.

См. также